A competição de até 48 kg feminino do judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020, em Tóquio, ocorreu no dia 24 de Julho na Nippon Budokan.

Calendário

Medalhistas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Ligações externas 

 
Resultado (em inglês)

 
2020
2021 no judô